Die Forster-Reaktion – auch Forster-Synthese – steht in der Chemie für die:
 Forster-Decker-Reaktion, eine Methode zur Darstellung eines sekundären Amins aus einem primären Amin
 Forster-Diazoketon-Synthese, eine Methode zur Synthese eines α-Diazoketons aus einem α-Ketooxim